Фрирайд (від  — «вільна їзда») — спуск, як правило, з природних височин і гір поза підготовленими трасами:

 Фрирайд (велосипед)
 Фрирайд (зимовий)
 Фрирайд (Маунтинбординг)
 Фрірайдер — клієнт біржі, який застосовує практику негайної оплати угоди раніше встановленого у договорі терміну.

Примітки

Посилання 
 Фрі-райдер  //